Tapejara — рід птерозаврів з родини Tapejaridae. Жили ці тварини в регіоні доісторичного архіпелагу на території сучасної Бразилії за ранньої крейди, ймовірно, альбського віку.

Систематика 

Типовий вид, T. wellnhoferi, було названо 1989 року. Пізніше до того самого роду було віднесено два інші види, T. imperator і T. navigans. Зрештою, їх обох було виділено до іншого роду - Tupandactylus. Наразі, таким чином, Tapejara знов є монотиповим родом. Нижче ілюструється положення всередині Tapejaridae:

Палеобіологія 
Були активними впродовж дня із перервами. Судячи з будови мозку, зір мав особливе значення для цих тварин, граючи, ймовірно, вирішальну роль у полюванні (якщо ці тварини були активними мисливцями) та соціальній взаємодії.

У культурі 

Представники роду з‘являються в четвертому епізоді серіалу «Прогулянки з динозаврами».

Див. також 
 Список птерозаврів

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду
Azhdarchoidea
Вимерлі плазуни Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 1989